Фінал у командній першості серед чоловіків на XXX Олімпійських іграх відбувся 1 серпня 2012 року. За медалі боролися 24 спортсмени.

Призери

Фінал

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ігор